Beverly Hills pode se referir a:

Lugares 
Beverly Hills (Califórnia)
Beverly Hills (Flórida)
Beverly Hills (Michigan)
Beverly Hills (Missouri)
Beverly Hills (Texas)

Cinema e televisão 
Beverly Hills, 90210 - série de televisão norte-americana
Beverly Hills Teens - desenho animado norte-americano, lançado no Brasil sob o título "Turma da Pesada"
Shanghai Kiss - filme de 2007, lançado no Brasil sob o título "O Amor em Beverly Hills"

Ver também
Beverly

Desambiguação
Desambiguações de topônimos